NGC 3629 (другие обозначения — UGC 6352, MCG 5-27-58, ZWG 156.64, PGC 34719) — спиральная галактика с перемычкой (SBc) в созвездии Льва. Открыта Уильямом Гершелем в 1785 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3629
Лев (созвездие)